L'63ª edizione del Rally di Svezia, seconda prova del Campionato del mondo rally 2015, si è corsa dal 12 al 15 febbraio ed è stata vinta da Sébastien Ogier.

Principali iscritti

Risultati

Classifica

Prove speciali vinte
Piloti WRC

Classifiche Mondiali

Piloti WRC

Costruttori WRC

Piloti WRC-2

Piloti WRC-3

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

 2015